Кудичини — итальянская фамилия. Известные носители:
 Карло Кудичини (род. 1973) — итальянский футболист, вратарь;
 Фабио Кудичини (род. 1935) — итальянский футболист, вратарь.